Класон () — фамилия

 Класон, Исак Густав (1856—1930) — шведский архитектор.
 Класон, Сёрен (род. 1959) — шведский борец, бронзовый призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Классон